

Ohio 
 , un township du comté de Madison.
 , un township du comté de Pickaway.
 , un township du comté de Madison.

Pennsylvanie 
 Darby Township, un township du comté du Delaware.
 Upper Darby Township, un township du comté du Delaware.

Homonymie de townships